Branná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Branná, Gemeinde im Okres Šumperk
Branná, Ortsteil von Třeboň, Okres Jindřichův Hradec
Branná, Wüstung auf den Fluren von Malšín, Okres Český Krumlov

Dolní Branná, Gemeinde im Okres Trutnov
Horní Branná, Gemeinde im Okres Semily

Branná (Fluss), Nebenfluss der March in Tschechien